Ива́н Ти́хонович Овчаре́нко:
 Овчаренко, Иван Тихонович (1905—1949) — полный кавалер ордена Славы.
 Овчаренко, Иван Тихонович (1909—1943) — капитан, Герой Советского Союза.